

Lieux

France
 L’Anjou, région non-administrative française correspondant à l’ancienne province du même nom
 Anjou, nom d’une commune française de l’Isère
 Labastide-d'Anjou, nom d'une commune française de l’Aude

Canada
 Anjou, ancienne ville québécoise, désormais arrondissement de la ville de Montréal
 Anjou, circonscription électorale provinciale du Québec
 Anjou—Rivière-des-Prairies, ancienne circonscription fédérale du Québec (1987-2003)
 Saint-Léonard—Anjou, ancienne circonscription fédérale du Québec (1977-1987)

Russie
 Îles Anjou, groupe d'îles de l'archipel de Nouvelle-Sibérie

Personnes 
 Piotr Fiodorovitch Anjou (1797-1869), explorateur russe de l'Arctique
 Mylène d'Anjou (1966-) actricé néerlandaise

Autres
 Maison capétienne d'Anjou-Sicile
 Vignoble d'Anjou, vignoble du Val-de-Loire
 Belle d'Anjou, cultivar de rosier
 Rue d'Anjou (homonymie)

Voir aussi
 
